Cigale steht für
 CIGALE, französisches Internetprogramm
 La Cigale, Restaurant in Nantes
 La Cigale (Paris) ein Theater und historisches Monument in Paris La Cigale

Cigale ist der Familienname folgender Personen:
 Matej Cigale (1819–1889), slowenischer Sprachforscher, Übersetzer und Jurist